Bedřich Schejbal – szermierz reprezentujący Królestwo Czech, uczestnik letnich igrzysk olimpijskich
 Grażyna Krukówna-Schejbal − polska aktorka
 Jerzy Schejbal − polski aktor filmowy i teatralny
 Magdalena Schejbal – polska aktorka filmowa i teatralna
 Marzenna Schejbal − polska działaczka polonijna i kombatancka, powstaniec warszawski